Canton Central kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Cantón Central de San José, kanton, 
 Cantón Central de Heredia, kanton, 
 Cantón Central de Alajuela, kanton, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar